The Ultimate Fighting Championship (позже UFC 1: The Beginning) — первый турнир по смешанным единоборствам проведенный организаций Ultimate Fighting Championship (UFC), мероприятие прошло 12 ноября 1993 года на Макниколс Спортс-арене в Денвере, штат Колорадо.

Чемпионат проводился в более чем скромной обстановке. Местом проведения был избран Денвер, поскольку в Колорадо, в отличие от иных штатов, отсутствует спортивная комиссия, в связи с чем организаторам не требовалось разрешения какой-либо санкционирующей инстанции на проведение. Арена Макниколс за всю свою историю была местом проведения всего двух вечеров бокса прошедших в том же 1993 году, зрительский зал был заполнен менее чем на половину. Событие было проигнорировано ведущими изданиями в области боевых искусств, СМИ не обратили внимание на прошедший чемпионат, реклама события в печатных изданиях была столь малобюджетной, что промоутерские объявления размещались не на страницах рекламы, а в колонке писем в редакцию, несколько десятков именитых мастеров боевых искусств и спортсменов из числа действующих чемпионов мира по различным единоборствам не удалось заинтересовать материально и привлечь к участию даже в качестве гостей, на призыв организаторов откликнулось менее десятка сколь-нибудь значимых спортсменов (которые впоследствии обретут мировую известность именно благодаря участию в этом чемпионате), призовой фонд был откровенно смехотворным по тогдашним меркам и составлял менее полугодичной зарплаты платного спарринг-партнёра рейтинговых боксёров. Тем не менее, он имел историческое значение, поскольку задал формат на много лет вперёд и заложил фундамент для современных смешанных единоборств.

Обстоятельства проведения

История турнира

Регламент 
 Без процедуры допинг-контроля.
 Отсутствие каких-либо весовых категории.
 Никаких обязательных спортивных экипировок.
 Любые захваты дозволены.
 После команды рефери «Начали!» никаких правил нет (одна договорённость всё-таки существовала: чтобы спортсмены не вдавливали пальцы в глаза сопернику; удары в пах, по спине и по затылку не запрещались).
 Нет судейства.
 В поединках нет раундов и ограничения по времени. Ничья исключена.
 Вариантов исхода боя только три: нокаут, сдача или прекращение боя по требованию секундантов (выбрасыванием полотенца). Рефери мог только приостановить бой для консультации с секундантами, прекратить его он мог только после совещания с секундантами.

Бои

Турнирная сетка UFC 1

См. также 
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC